Аєдони́цький () — українське та російське прізвище.

Походження прізвища 

Прізвище придумали викладачі духовних училищ і семінарій та надавали його тим учням, які гарно співали в хорі, адже грецьке «аедоніс» означає соловейко. Інший варіант походження прізвища: так на грецький копил семінаристи переробляли прізвище Соловйов.

Відомі носії прізвища 

 Аєдоницький Олексій Павлович — російський композитор, син Павла Аєдоницького.
 Аєдоницький Павло Кузьмич (1922—2003, Москва) — російський композитор, народний артист РРФСР (1984).

Посилання 

 Словник російських прізвищ 

Прізвища на -цький‎